Rehse steht für:
 Alt Rehse, Dorf in Mecklenburg-Vorpommern

Rehse ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhart Rehse (1875–1946), deutscher Schriftsteller
 Friedrich Rehse (1870–1952), deutscher Fotograf und Kunstverleger
 Hans-Joachim Rehse (1902–1969), deutscher Richter  
 Karl-Ludwig Rehse (1937–2019), deutscher Modeschöpfer
 Klaus Rehse (1939–2018), deutscher pharmazeutischer Chemiker

Siehe auch:
 Reese